

Astronomia
 Cratere Margulis – cratere sulla superficie di Marte

Persone
 Charlie Margulis – trombettista jazz statunitense
 Grigorij Margulis – matematico russo
 Lynn Margulis – biologa statunitense
 Mike Margulis – calciatore statunitense